Freno puede referirse a:
 el dispositivo que va en la boca de un caballo con fin de controlar sus movimientos;
 el dispositivo para detener el movimiento o freno; 
freno de estacionamiento, sistema que inmoviliza el vehículo cuando está parado
freno de motor, acto de usar la fuerza de oposición al movimiento presente en un motor de combustión como freno
freno de pie izquierdo es una técnica de conducción en la que se usa el pie izquierdo para accionar el pedal del freno 
 freno de bicicleta, sistema que permite detener, reducir o mantener la velocidad de una bicicleta
 el nombre común de la planta Fraxinus angustifolia; o
 frenillos, instrumentos que utiliza el ortodoncista
freno de boca, dispositivo que está unido o fue diseñado como parte permanente del cañón de un arma de fuego
 frenos de artillería, mecanismos empleados para disminuir las fuerzas de retroceso de piezas de artillería